Полярне сяйво — світіння окремих ділянок нічного неба, що швидко змінюється.
 «Сяйво» — літературно-мистистецький місячник, що виходив 1913–1914 у Києві.
 «Сяйво» — видавництво в Києві, засноване 1913
 Сяйво (хрестоматія) — хрестоматія художніх творів, упорядкована Миколою Зеровим і випущена однойменним видавництвом.
 «Сяйво» — Дитячий зразковий хор Ніжинської музичної школи, заснований у 1952 році.
 Сяйво (роман) — роман Стівена Кінга.
 Сяйво (книгарня) — книжкова крамниця у Києві, заснована у 1944 році.
 Сяйво (вулиця) — вулиця у Львові (Левандівка).

Фільми 

 «Сяйво» (1980) — фільм за однойменним романом Стівена Кінга.
 «Сяйво» (2017) — фільм .